Die WPA-Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2012 (englisch: World Team Championship 2012; kurz: WTC 2012) wurde vom 1. bis 7. Juli 2012 in Peking in der Volksrepublik China ausgetragen.
Es war die zweite Austragung der von der World Pool-Billiard Association organisierten Weltmeisterschaft für Poolbillard-Mannschaften.
Weltmeister wurde die taiwanische Mannschaft Chinesisch Taipeh durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen Japan.
Titelverteidiger Großbritannien war im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister ausgeschieden. Die deutsche Mannschaft, bestehend aus Oliver Ortmann, Thorsten Hohmann, Ralf Souquet und Jasmin Michel, schied im Achtelfinale gegen Japan aus.

Modus 
Jede teilnehmende Mannschaft setzte sich aus vier bis fünf Spielern zusammen, darunter mindestens eine Frau.
Die Partien bestand aus jeweils zwei Sätzen in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Dabei wurden die beiden 8-Ball-Matches im Herren-Einzel gespielt. Die Frau spielte ein 9-Ball- und ein 10-Ball-Match. Die beiden 10-Ball-Matches wurden als Doppel gespielt, 9-Ball wurde im Einzel gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 300.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet, das Siegerteam erhielt davon 80.000 US-Dollar. Im Folgenden sind die Preisgelder je Mannschaft angegeben.

Teilnehmer

Turnierverlauf

Vorrunde

Gruppe A 
In Gruppe A spielten Estland, Indonesien, Kroatien und die Philippinen.
Indonesien und die Philippinen erreichten die Finalrunde.
Am ersten Spieltag gab es folgende Ergebnisse:
 Philippinen – Indonesien 4:2
 Kroatien – Estland 5:1

Gruppe B 
In Gruppe B spielten China 1, Finnland, Kanada und Malaysia.
China 1, Finnland und Kanada erreichten die Finalrunde.
Am ersten Spieltag gab es folgende Ergebnisse:
 China 1 – Kanada 5:1
 Finnland – Malaysia 4:2

Gruppe C 
In Gruppe C spielten Australien, China 2, Hongkong und Singapur.
Australien und China 2 erreichten die Finalrunde.
Am ersten Spieltag gab es folgende Ergebnisse:
 China 2 – Australien 4:2
 Hongkong – Singapur 3:3

Gruppe D 
In Gruppe D spielten Japan, Polen, Schweden und der Vietnam.
Japan, Polen und Schweden erreichten die Finalrunde.
Am ersten Spieltag gab es folgende Ergebnisse:
 Japan – Polen 4:2
 Schweden – Vietnam 3:3

Gruppe E 
In Gruppe E spielten Großbritannien, Indien, Südafrika und Südkorea.
Großbritannien, Indien und Südkorea erreichten die Finalrunde.
Am ersten Spieltag gab es folgende Ergebnisse:
 Großbritannien – Südafrika 6:0
 Südkorea – Indien 6:0

Gruppe F 
In Gruppe F spielten Chinesisch Taipeh, Deutschland, die Mongolei und Norwegen.
Chinesisches Taipeh, Deutschland und Norwegen erreichten die Finalrunde.
Am ersten Spieltag gab es folgende Ergebnisse:
 Chinesisches Taipeh – Mongolei 6:0
 Deutschland – Norwegen 3:3

Finalrunde

Weblinks 
 Team-Weltmeisterschaft 2012 Auf der Website der WPA
 For Flag and Country Auf der Website der WPA
 World Pool Team Championship 2012 In:sixpockets.de, 1. Juli 2012

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Peking